Наградная система Республики Мали начала складываться вскоре после обретения страной государственной независимости в 1960 году. Образцом и примером, как и во многих других бывших французских колониях, послужила наградная система Франции.

История 
31 мая 1963 года были учреждены первые награды Мали: Золотая медаль Независимости, предназначавшаяся для активных борцов за независимость Мали и других африканских государств, Серебряная звезда Национальных заслуг, для поощрения достижений в различных сферах деятельности, и Национальный орден Мали в 5 степенях, для вознаграждения за долгую и усердную службу на благо нации. Образцом для последнего стал орден Почётного легиона, орденский знак которого лёг в основу знака Национального ордена Мали.

Через несколько лет появилась потребность в особой награде для поощрения тружеников сельского хозяйства, составляющих большинство населения страны. 31 августа 1973 года был учреждён Орден Сельскохозяйственных наук 3-х степеней, прототипом для которого послужил одноимённый французский орден.

Поскольку уже существующие награды являлись общегражданскими, появилась потребность в сугубо военных наградах. 25 сентября 1974 года были учреждены: медаль Военных заслуг, крест Воинской доблести, медали за ранения, за спасение погибавших и за участие в военных кампаниях.

10 июля 1997 года был учреждён орден Заслуг в здравоохранении 3-х степеней, для вознаграждения лиц, отличившихся долговременным самоотверженным трудом в защите и сохранении здоровья населения страны и в социальной сфере. В основу оформления знака этого ордена был положен знак существовавшего до 1963 года французского ордена Заслуг перед ветеранами.

22 октября 2014 года Совет министров Мали учредил орден Спортивных заслуг в 3-х степенях, однако просуществовал он недолго и был отменён. 13 марта 2017 года для вознаграждения за деятельность в спортивной сфере была учреждена медаль Спортивных заслуг.

1 февраля 1991 года была учреждена Великая канцелярия национальных орденов (), на которую возложена административная и хозяйственная деятельность в сфере государственных наград, изготовление и выдача наградных патентов и знаков, ведение наградного документооборота, проведение церемоний, контроль за соблюдением награждёнными положений статутов малийских наград. Великий канцлер представляет предварительные списки награждаемых лиц на утверждение действующему президенту страны, являющемуся Великим магистром национальных орденов.

Награды Мали

Примечания

Литература

Ссылки

См. также 

 
Мали